Зачёт Кубка мира по биатлону 2007/2008 по индивидуальным гонкам.

Система начисления очков

Мужчины

Женщины

Примечания 
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал

0 − спортсмен стартовал, но занял место ниже 30-го и не набрал кубковые очки

— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Ссылки 
 Зачёт Кубка мира 2007/2008 по индивидуальным гонкам (мужчины) на сайте IBU
 Зачёт Кубка мира 2007/2008 по индивидуальным гонкам (женщины) на сайте IBU

Общий зачёт